Лас Лучас има више значења:

 Лас Лучас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Лучас (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Лучас (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику